Il campionato europeo di baseball 2019 è stata la trentacinquesima edizione del campionato continentale organizzato dalla Confederazione del baseball europeo (CEB). Si è svolto in Germania, nelle città di Bonn e Solingen, tra il 7 e il 15 settembre 2019.

Il torneo si è giocato un anno prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e permette alle prime cinque squadre classificate di partecipare al Torneo Preolimpico per la Regione Europa/Africa che assegnerà un posto alla rassegna olimpica.

Detentrice del titolo, la nazionale dei Paesi Bassi si è riconfermata campione d'Europa, battendo in finale l'Italia.

Formula 

Agli Europei di baseball del 2019, hanno partecipato dodici squadre, divise in due gironi all'italiana da sei squadre, che si sono affrontate in gare di sola andata. Le prime quattro squadre di ogni girone si sono qualificate alla fase finale, a eliminazione diretta, con gare di sola andata.

Squadre partecipanti 

Le prime dieci squadre dell'europeo 2016 hanno guadagnato di diritto la partecipazione;  le altre due squadre si sono qualificate tramite un torneo di qualificazione.

Fase a gironi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Piazzamenti 
Oltre al tabellone principale, le 4 squadre eliminate alla fase a gironi, e le 4 perdenti dei quarti di finale, vengono inserite in un tabellone ad eliminazione diretta con ripescaggi al fine di completare la classifica finale del torneo e di definire la quinta classificata, che si qualificherà al torneo preolimpico in vista di Tokyo 2020.

Finale 5º posto

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Europeo
Campionati europei di baseball